Setra S 418 LE — пригородный автобус серии MultiClass 400, выпускаемый немецкой компанией Setra с 2016 года. Пришёл на смену автобусу Setra S416 NF.

Описание 
Автобус Setra S 418 LE впервые был представлен в 2016 году. От предыдущей модели автобус отличается тремя осями.

В салоне автобуса эконом-класса присутствуют сиденья Setra Transit, а в салоне автобуса бизнес-класса присутствуют сиденья Setra Route.

Эксплуатация 
Автобус Setra S 418 LE эксплуатируется в Нидерландах компанией Syntus Utrecht.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Технические характеристики Setra S 418 LE

Автобусы Setra